La Division 1 1937/38 fue la sexta temporada del fútbol francés profesional. FC Sochaux-Montbéliard se proclamó campeón con 44 puntos, obteniendo su segundo título.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1938/39:
 Le Havre AC: Campeón de la Division 2
 AS Saint-Étienne: Subcampeón de la Division 2

Goleadores

Enlaces externos
 ceroacero.es

1938
Fútbol en 1937
Fútbol en 1938